Hruschiwka (; ) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk im Rajon Apostolowe mit 3750 Einwohnern.

Das heutige Dorf ist 1953 durch Umsiedlung von 678 Haushalten der durch Stauung des Dneprs im Kachowkaer Stausee untergegangenen Dörfer Hruschiwky () und Kuta () entstanden und ist das Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde. In Hruschiwky starb der ukrainische Ataman der Saporoger Kosaken Iwan Sirko. Bis zum 4. Februar 2016 hieß das Dorf Leninske (ukr. ) und erhielt dann, angelehnt an den Namen der im See untergegangenen Ortschaft seinen heutigen Namen.

Geographie

Geographische Lage 
Hruschiwka liegt südlich der Stadt Pokrow an der Mündung des Basawluk in den zum Kachowkaer Stausee angestauten Dnepr.
Durch das Dorf verläuft die Fernstraße N 23, die in westliche Richtung nach 28 km zum Rajonzentrum Apostolowe und im weiteren Verlauf nach Krywyj Rih sowie in Richtung Osten nach 42 km nach Nikopol führt. Im Westen grenzt Hruschiwka an das Dorf Marjanske.

Landgemeinde 
Zur Landgemeinde Hruschiwka, gehört noch das am Ufer der Kamjanka liegende Dorf Ust-Kamjanka ( ) mit 338 Einwohnern und einer Fläche von 107,3 Hektar, das Dorf Tscherwonyj Tik ( ) mit 810 Einwohnern, sowie die Siedlungen Tokiwske, Tscherwonyj Saporoschez ( ) mit 110 Einwohnern, Tik ( ) mit 230 Einwohnern und die an der Bahnstrecke Krywyj Rih–Komysch-Sorja liegende Siedlung Hranitne ( ) mit 552 Einwohnern auf einer Fläche von 402 Hektar.

Weblinks 

 Artikel zu Leninske in der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Rajon Apostolowe
Ort am Dnepr